Partit del Treball Portuguès, partit polític de Portugal
 Partit Togolès del Progrés, partit polític històric de Togo
 Associació per a la Promoció del Transport Públic, organització no governamental dedicada a la defensa del transport públic
 D'igual a igual (del seu nom en anglès Peer To Peer), model de xarxa informàtica amb nodes que actuen com a client i servidor a l'hora
 Picture Transfer Protocol, protocol de transferència d'imatges en càmeres digitals
 Precision Time Protocol, protocol per a la sincronització del senyal de rellotge en una xarxa informàtica
 Proteïna tirosina fosfatasa (del seu nom en anglès Protein Tyrosine Phosphatase), enzim que elimina els grups fosfat de la tirosina fosforilada
 PTP també és l'acrònim de Pointe-à-Pitre, ciutat més gran de Guadalupe (França)